Таушкасы — название нескольких населённых пунктов:
 Таушкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии.
 Таушкасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.